Ponciano Arriaga ist der Name folgender Personen:

* Ponciano Arriaga (Politiker) (José Ponciano Arriaga Mejía; 1811–1865), mexikanischer Jurist und Politiker 

Ponciano Arriaga steht für:

 Ponciano Arriaga (Chiapas), Ort in Mexiko
 Ponciano Arriaga (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, Flughafen von San Luis Potosí, Mexiko